Екатерина Кирилловна Бочавар — российская художница, скульптор, дизайнер выставочных пространств, куратор художественных выставок и автор перформансов.

Биография 
В 1989 году окончила Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина по специальности «дизайнер тканей». Около 15 лет жила в США, где увлеклась идеями культурного сквоттинга. В 2008 году вернулась в Россию.

Соавтор (совместно с А. Бартеневым) перформанса «Белая радуга над столом. Мюзикл просроченных продуктов» на выставке BAIBAKOV art projects, «вторжение: отторжение» (фабрика «Красный Октябрь», 2009), дизайнер российского павильона на 53-й Венецианской биеннале (2009), архитектор выставки Lexus Hybrid Art в «Манеже» (2013).

За создание визуальной программы на фестивале Гогольfest (киностудия имени А. Довженко, Киев, 2010) была удостоена премии имени Сергея Курёхина в номинации «куратор года».

Сотрудничает с Государственным театром имени Вс. Мейерхольда и проектом «Платформа» Кирилла Серебренникова,  ведёт деятельность в качестве куратора мероприятий культуры.
В 2018 году была назначена директором Государственно выставочного зала в Москве «Солянка ВПА».

Примечания

Ссылки 
 Сайт художницы
 Биография Екатерины Бочавар на сайте русского павильона 53-й Биеннале в Венеции

СМИ и Интернет 
 И. Кулик. Американские художники спустились в московское подполье. «Коммерсантъ», 10.12.2005
 М.Орлова. Русских художников завезут в Венецию оптом. «Коммерсантъ», 15.04.2009
 П.Твердов. Сеанс одновременного рисования в Grey Goose Bar. Независимая газета. 07.02.2009.
  А.Перепелова. Мария Байбакова: Я набрала пять художников, и выставка наконец сложилась. «Сноб». 21.05.09
 Мария Байбакова: Закрытие выставки «Вторжение: Отторжение». Перформанс Андрея Бартенева & Кати Бочавар. «Сноб». 30.01.09
  Объявлена российская программа на Венецианской биеннале. OpenSpace.ru. 14.04.2009
 А.Мурашкин. Открытие выставки «Чудеса. Новое искусство из Лондона». Spletnik.ru. 20.02.2009.
 Материалы журналов «Cosmopolitan», «Time Out. Москва», «Hello», «Officiel», «Jalouse» на сайте художницы
Топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве 2018 года

Современные художники России
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина